Mužská čtyřhra Open Sud de France 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do deblové soutěže montpellierského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Francouzští obhájci titulu Pierre-Hugues Herbert s Nicolasem Mahutem do čtyřhry nezasáhli. Mahut měl startovat s Vaskem Pospisilem. Před prvním kolem však odstoupili pro Pospisilovo zranění lokte. 

Vítězise stali čtvrtí nasazení Nizozemci Robin Haase s Matwém Middelkoopem, kteří ve finále zdolali americko-francouzský pár Maxime Cressy a Albano Olivetti startující na divokou kartu. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali pátou společnou trofej. Middelkoop na okruhu ATP Tour vybojoval čtrnáctý deblový titul, znamenající trofej v osmé sezóně v řadě, a pro Haaseho to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2023
ATP Tour 2023